Guachucal kan syfta på:

Colombia 

 Guachucal (kommun), Nariño, 
 Guachucal (ort), Nariño,